Kvarnbäcken kan syfta på

Geografi

Finland
 Kvarnbäcken – en stadsdel i Helsingfors

Sverige
 Kvarnbäcken (Malå kommun) – ett biflöde till Skeppträskån
 Kvarnbäcken (Luleå kommun) – ett utflöde från Kvarnträsket söder om Luleå
 Kvarnbäcken, Bergs kommun – en bäck från en källa i Hammarsmyrarna, ned till Ljungan i byn Börtnan, Bergs kommun
 Kvarnbäcken, Haninge – ett vattendrag i Haninge kommun
 Kvarnbäcken, Huddinge kommun – ett vattendrag i Tyresåns sjösystem
 Kvarnbäcken, Luleå  – ett delområde i stadsdelen Bredviken, Luleå
 Kvarnbäcken, Piteå kommun – en liten by i Piteå kommun